Дженкинс, Барри:
 Дженкинс, Барри (род. 1944) — британский музыкант, барабанщик The Animals.
 Дженкинс, Барри (род. 1979) — американский режиссёр и сценарист.